Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jamie Delgado che ha battuto in finale Daniel Melo 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 André Sá (primo turno)
 Luis Horna (quarti di finale)
 Paulo Taicher (secondo turno)
 Andres Zingman (secondo turno)

 Martin Lee (semifinali)
 Hideki Kaneko (quarti di finale)
 Satoshi Iwabuchi (quarti di finale)
 Daniel Melo (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1999